Толоко́нников (, українською часто помилково передається як Толоконніков) — російське прізвище, яке утворене від слова толокно.

Жіноча форма — Толоконникова.

Походження 

Прізвище Толоконников утворене від прізвиська Толоконник, пов'язаним зі словом «толокно».

Відомі носії 

 Толоконніков Володимир Олексійович (1943—2017) — радянський, російський і казахський актор театру і кіно.
 Толоконников Костянтин Ігорович (нар. 1996 р.) — російський легкоатлет, що спеціалізується в бігу на 800 метрів.
 Толоконников Лев Сергійович (1911—1976) — радянський військовий розвідник, начальник 3-го управління ГРУ, генерал-полковник.
 Толоконников Сергій Миколайович (1885—1919) — герой Першої світової війни, георгіївський кавалер.

 Толоконнікова Надія Андріївна (нар. 1989 р.) — вокалістка та автор пісень панк-групи Pussy Riot, співзасновниця організації із захисту прав ув'язнених «Зона Права».

Див. також 
 Толоконниково — селище в Ленінградській області Російської Федерації.

Примітки